Election bezeichnet:
 Election (1999), amerikanischer Spielfilm von Alexander Payne
 Election (2005), Spielfilm von  	Johnnie To aus Hongkong